Байки́т () е село в Красноярски край, Русия. Разположено е на брега на река Подкаменна Тунгуска, на около 350 km югозападно от районния център Тура и на около 655 km североизточно от Красноярск. Към 2016 г. има население от 3312 души.

История 
Селото е основано през 1927 г. Името му от евенкски език означава „богато място“, което е оправдано от факта, че близките реки, гори и планини изобилстват от животни. През 1929 г. в селото е построено училище. През 1930 г. в селото е образуван совхоз, чиято основна дейност е била развъждането на северни елени, като техният брой към 1944 г. достига 7100. До началото на Втората световна война в селото е построено малко речно летище. По време на войната 498 души от селото заминават за фронта, като повечето от тях не се връщат. През 1940 г. е открита болница с 15 легла. През 1950-те години в селото е построено сухопътно летище със сезонна писта, а през 1978 г. то вече разполага с бетонова писта и обслужва редовни полети.

Население

Климат

Икономика 

Основните отрасли в Байкит са селското стопанство, и производството на строителни материали. Селото разполага с летище.

Източници 

Села в Красноярски край